Benque Viejo D.C. United é um clube de futebol de Belize. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2008/09.

Clubes de futebol de Belize